Die Bausch & Lomb Championships 2006 waren ein Damen-Tennisturnier der Kategorie Tier II im Rahmen der WTA Tour 2006. Das Sandplatzturnier auf Amelia Island fand vom 1. bis 9. April 2006 statt.

Das Finale im Einzel gewann Nadja Petrowa gegen Francesca Schiavone mit 6:4 und 6:4. Im Doppel-Endspiel gewann die Paarung Shinobu Asagoe/Katarina Srebotnik mit 6:2 und 6:4 gegen Liezel Huber und Sania Mirza.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Fernandina Beach